Az árva (2009) Jaume Collet-Serra rendezésével készült amerikai film
 Az árva (2019) Shahrbanoo Sadat rendezésével készült dán–afgán film
 Az árva (2022) Nemes Jeles László rendezésével készült magyar film